Sester hat die Bedeutungen:
 der Sester ist ein veraltetes Hohlmaß für Getreide
 die Brauerei Sester in Köln,
 Herstellerin des Sester Kölsch und 
 Namensgeberin für ein schweres Kaltblut, das Sesterpferd

Sester ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Sester, deutscher Orientreisender und Entdecker des Nemrut Dağı
 Martina Sester, Biologin, Infektionsimmunologin und Hochschullehrerin
 Peter Sester (* 1967), deutscher Rechtswissenschaftler
 Sven Sester (* 1969), estnischer Politiker